Thurnham kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Thurnham, Lancashire, civil parish i England, 
 Thurnham, Kent, ort i England,